Destiny Street — второй и последний альбом нью-йоркской панк-рок-группы Richard Hell & The Voidoids, выпущен в 1982 году лейблом Red Star Records, а в 1995 году переиздан на CD .

Об альбоме 
Хотя первый альбом группы был выпущен ещё в 1977 году, в дальнейшем внутренние противоречия и сильная наркозависимость всех членов The Voidoids послужили причиной затяжного кризиса в группе. К записи альбома среди участников записи первого альбома в группе остались только Ричард Хэлл и гитарист . Тем не менее, первый трек альбома выходил синглом (в другой версии) ещё в 1979 году, а среди авторов песни «Ignore That Door» значится участник первого состава Voidoids . Три песни на диске являются кавер-версиями — The Kinks, Боба Дилана и Them.

Список композиций 
 «The Kid With the Replaceable Head» — 2:24 (Ричард Хэлл)
 «You Gotta Move» — 2:36 (Рей Дэвис)
 «» — 2:34 (Боб Дилан)
 «Lowest Common Dominator» — 2:23 (Хэлл)
 «Downtown at Dawn» — 5:59 (Хэлл)
 «Time» — 3:33 (Хэлл)
 «I Can Only Give You Everything» — 3:57 (, Томми Скотт)
 «Ignore That Door» — 3:13 (Хэлл, , )
 «Staring in Her Eyes» — 4:20 (Хэлл)
 «Destiny Street» — 4:40 (Хэлл, , Наукс, Куин)

Участники записи 
 Ричард Хэлл — вокал, бас-гитара
 Роберт Куин — соло-гитара
 Наукс (Хуан Масиель) — гитара
  — ударные

Примечания 

Альбомы 1982 года
Альбомы Ричарда Хэлла
Альбомы Richard Hell & The Voidoids
Панк-альбомы
Альбомы панк-рока